Деніс Шасе (;  7 лютого 1970) — канадський хокеїст.

 Шасе (, від chasser — гнатися) — танцювальний крок.
 Шасе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.